Kahlenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Kahlenberg, (767,4 m), Ausläufer der Sange (Berg); im Rothaargebirge, 2,5 km südöstlich von Bödefeld, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Brunskappel) (732,8 m), im Rothaargebirge, bei Brunskappel, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Bad Fredeburg) (712,6 m), im Rothaargebirge, bei Bad Fredeburg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Selbecke) (710,9 m), im Rothaargebirge, bei Selbecke, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Sickinger Höhe) (461,6), bei Landstuhl, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Kahlenberg (Herkersdorf) (406,7 m), im Hellerbergland, bei Herkersdorf, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Westerwald) (401,7 m), im Westerwald, bei Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Großer Kahlenberg (oder Kahlenberg) (401,1 m), höchster Berg des Bliesgaus, bei Breitfurt, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Kahlenberg (Rohrbach) (372,0 m), bei St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Kahlenberg (Schieder-Schwalenberg) (312,6 m), bei Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Mülheim) (89,6 m), im kreisfreien Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Wasgau), im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
in Österreich:
 Kahlenberg (ca. 484 m), in Döbling, Wien
 Kahlenberg, heute Leopoldsberg (ca. 425 m), in Döbling, Wien

Ortslage, Ortsteile, Hofschaft, Wüstung:
 Kahlenberg (Kiel), Ortslage im Stadtteil Schilksee der kreisfreien Stadt Kiel, Schleswig-Holstein
 Kahlenberg (Kürten), Wüstung in Kürten, Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Mülheim an der Ruhr), Ortsteil der kreisfreien Stadt Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Wipperfürth), Hofschaft der Stadt Wipperfürth, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kahlenberg (Wutha-Farnroda), Ortsteil der Gemeinde Wutha-Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen
 Kahlenberg (Zurow), Ortsteil der Gemeinde Zurow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Schutzgebiete:
 Kahlenberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kahlenberg (Naturwaldzelle), Naturschutzgebiet im Saarland 
 Naturschutzgebiet Kahlenberg, bei Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Spitzer Kahlenberg, bei Stockum (Sundern), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

 Kahlenberg am Sievenicherhof, Naturschutzgebiet im Norden von Trier
Sonstiges:
 Burg Kahlenberg (Burgställe)
 Forsthaus Kahlenberg, Forsthaus nahe dem Stadtteil Melkerei, Landstuhl, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Grube Kahlenberg, ehemalige Erzgrube bei Ringsheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kahlenbergturm, Aussichtsturm auf dem Kahlenberg, bei Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Sender Kahlenberg, auf dem Kahlenberg in Wien, Österreich

Kahlenberg ist der Name von Personen:
 Kahlenberg (Adelsgeschlecht)
 Friedrich P. Kahlenberg (1935–2014), deutscher Archivar, Historiker und ehemaliger Präsident des Bundesarchivs
 Hans von Kahlenberg (1870–1957), Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Helene Keßler
 Klaus Kahlenberg (1912–2006), deutscher Journalist
 Thomas Kahlenberg (* 1983), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Calenberg (Begriffsklärung)
 Calenberge
 Callenberg
 Eine Nacht auf dem kahlen Berge
 Kahlberg
 Kahleberg
 Kahlenberge
 Kahler Berg
 Kalenberg (Begriffsklärung)
 Kallenberg
 Schlacht am Kahlenberg